Guterres ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Guterres (* 1956), osttimoresischer Diplomat
 Aniceto Guterres Lopes (* 1967), osttimoresischer Menschenrechtler und Politiker
 António Guterres (* 1949),  portugiesischer Politiker (PS) und Ministerpräsident Portugals, Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Generalsekretär der Vereinten Nationen
 António Guterres (KHUNTO), osttimoresischer Politiker der KHUNTO
 Aquilino Fraga Guterres, osttimoresischer Politiker
 Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres (* 1966), osttimoresischer Hochschullehrer und Politiker
 Caetano Guterres, osttimoresischer Diplomat
 Cidália Lopes Nobre Mouzinho Guterres, First Lady von Osttimor
 Eurico Guterres (* 1971), Führer der pro-indonesischen Aitarak-Miliz in Osttimor
 Eusébio Guterres, osttimoresischer Politiker
 Felicidade de Sousa Guterres, osttimoresische Diplomatin
 Felisberto Monteiro Guterres (* 1967), osttimoresischer Politiker
 Francisca Guterres (1961–2022), osttimoresische Unabhängigkeitskämpferin
 Francisco Guterres (* 1954), osttimoresischer Politiker
 Francisco da Costa Guterres, osttimoresischer Staatssekretär für Sicherheit
 Isabel Guterres (* 1958), osttimoresische Politikerin
 Joaquim Bernardino Guterres († 1999), osttimoresischer Student, Oper von Polizeigewalt, siehe Die Ermordung von Joaquim Bernardino Guterres
 Joaquim da Costa Guterres († 1946), osttimoresischer Lokalherrscher
 José Cornélio Guterres (* 1966), osttimoresischer Hochschullehrer
 José Luís Guterres (* 1954), osttimoresischer Politiker
 Justino Guterres, osttimoresischer Diplomat
 Manuel da Costa Guterres (* 1968), osttimoresischer Politiker
 Olinda Guterres (* 1955), osttimoresische Politikerin
 Sílvio Guterres Dutra (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Vacaria
 Vicente da Silva Guterres (* 1955), osttimoresischer Politiker (Vizepräsident des Parlaments)
 Virgílio da Silva Guterres, osttimoresischer Journalist

Siehe auch:
 Gutiérrez (Begriffsklärung)